Николай Андрианович Москов — сотрудник советских органов охраны правопорядка, министр внутренних дел Киргизской ССР, комиссар милиции 2-го ранга.

Биография 

C 1918 в Красной Гвардии. Затем до 1922 в РККА и РККФ. С 1922 по 1929 в Рабоче-крестьянской милиции, начальник Петропавловского районного, Ново-Московского городского отдела рабоче-крестьянской милиции (Украинская ССР). Член ВКП(б) с 1930. С 1933 начальник Криворожского городского отдела рабоче-крестьянской милиции (Днепропетровская область Украинской ССР). С 1935 заместитель начальника Управления рабоче-крестьянской милиции по Днепропетровской области. С 1937 начальник Управления рабоче-крестьянской милиции Управления НКВД по Полтавской области. С марта по июнь 1941 заместитель начальника Главного управления милиции НКГБ Латвийской ССР. С августа 1941 по март 1945 заместитель начальника Управления НКВД по Воронежской области, и с 26 марта 1945 по 1949 начальник Управления НКВД - МВД по Воронежской области. Руководитель воронежского отделения общества «Динамо» с 1945 по 1949. Министр внутренних дел Киргизской ССР с 28 ноября 1949 по 16 марта 1953 и с 1954 по август 1960.

Образование 
 Слушатель Одесских курсов противовоздушной обороны;
 Слушатель Центральной школы ОГПУ СССР.

Звания 
 Капитан милиции (8 августа 1936);
 Майор милиции (13 ноября 1941);
 Комиссар милиции 3-го ранга (4 марта 1943);
 Комиссар милиции 2-го ранга (30 декабря 1956).

Награды 
 1943 — орден Красной Звезды;
 1945 — орден Красного Знамени;
 1945 — орден Красного Знамени;
 1945 — орден Ленина;
 19?? — орден Отечественной Войны II-й степени;
 31.01.1951 — орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Руководители воронежского отделения общества «Динамо»

Персоналии:Спецслужбы СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва